Maximilien est un prénom masculin qui provient du latin Maximus (le plus grand). Il est fêté les 12 mars et 14 août

Variantes 
 latin : Maximilianus
 français : Maximilien
 italien : Massimiliano
 espagnol : Maximiliano
 espéranto : Maksimiliano
 portugais : Maximiliano
 allemand, anglais, suédois : Maximilian, Maximillian
 néerlandais : Maximiliaan
 hongrois : Maximilián
 polonais : Maksymilian
 roumain : Maximilian
 russe : Максимилиан (Maksimilian)
 slovaque : Maximilián
 tchèque : Maxmilián

Personnes

Saints 

 Saint Maximilien de Celeia († 284), évêque et martyr romain à Lauriacum
 Maximilien de Theveste († 295), martyr numide à Theveste.
 Maximilien Kolbe (1894-1941), martyr, prêtre Polonais mort dans le camp d'Auschwitz.

Souverains et nobles

Saint-Empire 
 Maximilien  du Saint-Empire (1459-1519), archiduc autrichien et empereur germanique (1508-1519)
 Maximilien II du Saint-Empire (1527-1576), empereur romain germanique (1564-1576)

Mexique 
 Maximilien  du Mexique, archiduc d'Autriche et empereur du Mexique (1832-1867)

Bavière 
 Maximilien  (1573-1651), électeur palatin (1623-1648), duc de Bavière (1597-1623) puis électeur de Bavière (1623-1651)
 Maximilien II de Bavière (1662-1726), électeur de Bavière (1679–1726), gouverneur des Pays-Bas espagnols (1692–1701 et 1704-1713)
 Maximilien III Joseph de Bavière (1727-1777), électeur de Bavière (1745-1777)
 Maximilien Ier de Bavière (1756-1825), électeur de Bavière (Maximilien IV) (1799-1806) puis roi de Bavière (1806-1825)
 Maximilien II de Bavière (1811-1864), roi de Bavière (1848-1864)

Hohenzollern-Sigmaringen 

 Maximilien  de Hohenzollern-Sigmaringen (1636-1689), prince de Hohenzollern-Sigmaringen de 1681 à 1689.

"Pays-Bas" 

 Maximilien II de Bourgogne, stathouder de Hollande, de Zélande et d'Utrecht (1514–1558)

Bade 
 Max de Bade, homme politique allemand, chancelier (1867-1929)

Liechtenstein 
 Maximilien de Liechtenstein, prince du Liechtenstein né en 1969.

Divers 

 Maximilien de Hohenberg, fils de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche (1902-1962)

 Maximilien de Béthune, duc de Sully, homme d'État français, ministre d'Henri IV (1560-1641)

Personnalités 
Maximilien Dienst, chef cuisinier Belge
Massimiliano Biaggi, pilote de vitesse moto italien
Massimiliano Mori, cycliste italien
Massimiliano Rosolino, nageur italien
Maximiliano Richeze, cycliste argentin
Maximilianus Transylvanus, écrivain
Maximilian Schell, acteur et réalisateur autrichien
Maximillian « Max » Schmeling, boxeur allemand
Maximilian « Maxi» Kleber, joueur de basket-ball
Maximilien de Robespierre, avocat et homme politique français (1758-1794)
Maximilien Rubel, marxologue autrichien naturalisé français (1905-1996)
Maximilien Vox, écrivain
Maximilien Matho Lippert, artiste français (1985-ce jour)

Personnages 
Maximillian Arturo, personnage de la série télévisée Sliders : Les Mondes parallèles
Maximilian, personnage de la série de jeux vidéo Suikoden
Maximillian Skinner, personnage principal du film Une grande année
Maximilien Aue, personnage principal du roman Les bienveillantes de Jonathan Littell
Maximilien, personnage du jeu-vidéo Overwatch

Autres
 Maximilien,  opéra de Darius Milhaud (1930)
 Maximilien, diamant offert par Maximilien de Habsbourg à son épouse Charlotte de Belgique

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de prénom